Alice Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Alice Creek (Casadepaga River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alice Creek (Niukluk River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alice Creek (Wolf Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (North Slope)
 Alice Creek (Alaqua Creek), Fluss im Bundesstaat Florida
 Alice Creek (Blackfoot River), Fluss im Bundesstaat Montana (Lewis and Clark County)
 Alice Creek (Hungry Horse Reservoir), Fluss im Bundesstaat Montana (Flathead County)
 Alice Creek (Nemote Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Mineral County)
 Alice Creek (Sheep Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Custer County)
 Alice Creek (Black Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon (Lane County)
 Alice Creek (Cow Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon (Douglas County)
 Alice Creek (Hot Springs Fork), Fluss im Bundesstaat Oregon (Clackamas County)
 Alice Creek (Bone Camp Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Alice Creek (Sanpoil River), Fluss im Bundesstaat Washington (Ferry County)
 Alice Creek (South Fork Snoqualmie River), Fluss im Bundesstaat Washington (King County)
 Alice Creek (Lake Alice), Fluss im Bundesstaat Wyoming
 Alice Gendron Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada
 Lake Alice Creek, Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Mary Alice Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 White Alice Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Aleutians West)

in Australien:
 Alice Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken Rivers in Queensland, Australien.
 Alice Creek (Hugh River), Nebenfluss des Hugh River im Northern Territory, Australien.

in der Antarktis:
 Alice Creek (Wiencke-Insel), Nebenbucht des Port Lockroy auf der westantarktischen Wiencke-Insel